Mathieu Roy (né le  à Amos, Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec entre 2003 et 2007, il devint joueur professionnel en se joignant aux Ice Pilots de Pensacola de l'ECHL. Il signa ensuite avec les Everblades de la Floride où il évolue toujours. En 2008-2009, il joua aussi deux parties dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||70 ||19 ||21 ||40 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||70 ||33 ||25 ||58 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||65 ||50 ||54 ||104 ||101 ||17 ||7 ||12 ||19 ||26
|-
|2006-2007 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||63 ||42 ||45 ||87 ||70 ||20 ||10 ||14 ||24 ||20
|-
|2007-2008 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||72 ||16 ||29 ||45 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||69 ||22 ||24 ||46 ||119 ||9 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Americans de Rochester ||LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|River Rats d'Albany ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||51 ||13 ||13 ||26 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||67 ||16 ||13 ||29 ||107 ||4 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2011-2012 ||Everblades de la Floride ||ECHL|| 65|| 18|| 28|| 46|| 108|| 18|| 5|| 5|| 10|| 16
|-
|2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL || 69|| 38|| 51|| 89|| 97|| 13|| 8|| 5|| 13|| 38
|-
|2012-2013 || Monsters du lac Érié || LAH || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Everblades de la Floride || ECHL || 53|| 26|| 30|| 56|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sheffield Steelers || EIHL || 64 || 42 || 53 || 95 || 50 || 4 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| 2015-2016 || Sheffield Steelers || EIHL || 48 || 25 || 16 || 41 || 54 || 2 || 1 || 1 || 2 || 4 	
|-
| 2016-2017 || Sheffield Steelers || EIHL || 52 || 28 || 29 || 57 || 28 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 	
|-
| 2017-2018 || Sheffield Steelers || EIHL || 51 || 22 || 26 || 48 || 36 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 	
|-
|colspan="13"|
|-
|-
| 2019-2020 || Glasgow Clan || EIHL || 35|| 14|| 10|| 24|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Ice Bears de Knoxville || SPHL || 25 || 11|| 9|| 20|| 16|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Monsters du lac Érié
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Amos
Naissance en Abitibi-Témiscamingue
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du Braehead Clan